Ouellah, village de la commune de Nyuma Mro, dans la préfecture de Hamahamet-Mboinkou, aux Comores
Ouellah, village de la commune de Cembenoi Sada Djoulamlima, dans la préfecture de Mitsamiouli-Mboudé, aux Comores
Ouellah, village de la commune de Djoumoichongo, dans la préfecture d'Itsandra-Hamanvou, aux Comores